

Personaggi 
Gonzo "il grande" – uno dei più celebri personaggi Muppet della serie Muppet Show

Musica 
 Gonzo – album dei Foxy Shazam
 Gonzo – canzone di The All-American Rejects
 Gonzo – canzone di James Booker
 Gonzo – canzone di Ted Nugent
 Gonzo Multimedia – etichetta discografica britannica

Televisione 
Gonzo – show di MTV2
 Gonzo – un dorama giapponese del 2008

Altro 
Gonzo – in alcune parti della Toscana indica il sasso levigato di fiume
Gonzo – studio di animazione giapponese
Gonzo (fotografia) – tecnica di ripresa fotografica o cinematografica
Gonzo (pornografia) – stile di ripresa e produzione pornografiche
Gonzo (giornalismo) – stile giornalistico